Point of View (deutsch für Sichtweise, Standpunkt) steht für:

 persönliche Meinung oder Ansicht, siehe Erzählperspektive #Begriffe
 Point Of View (Band), deutsche Band
 Point of View (1966), US-amerikanischer Dokumentarkurzfilm 
 Point of View (2007), südafrikanisch-schwedischer Film von Calle Hedrén 
 Point-of-View-Shot, in der Filmtheorie die „subjektive Kamera“